'Utui é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1990. 

Clubes de futebol de Tonga